Lista obiektów astronomicznych należących do Zwartych Grup Hicksona.

Dane obserwacyjne

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Katalog obiektów HCG 
 Zwarte Grupy Galaktyk 
 

Obiekty Hicksona